Industry pode referir-se a:

Localidades 

 Industry (Califórnia)
 Industry (Illinois)
 Industry (Pensilvânia)
 Industry (Texas)

Desambiguação